Roiani – abitanti di Poggio di Roio
Roiani – abitanti di Roio Piano
Roiani – abitanti di Roio